Canon ima više značenja:
 Canon (Trento)
 Canon (Verona)